El Torneig de Córdoba 2022, oficialment conegut com a Córdoba Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 29 de gener i el 6 de febrer del 2022 a l'Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina).

El tennista català Albert Ramos Viñolas va guanyar el quart títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022